Баньос-де-Эбро (, )  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Алава в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Риоха-Алавеса. Занимает площадь 9,46 км². Население — 329 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 45 км.

История 
Город основан в 1666 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa
 Baños De Ebro/Mañueta
 Información sobre el poblado fortificado de San Quiles

Муниципалитеты Алавы
Города Алавы